Harpur peut faire référence à :

Toponymie 
 Harpur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Nawalparasi ;
 Harpur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa.

Patronymie 
 Ben Harpur, (né en 1995), joueur canadien de hockey sur glace.
 Patrick Harpur (né en 1950), auteur anglais.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme